Monna Vanna peut désigner les œuvres suivantes :
 Monna Vanna, une pièce de théâtre de Maurice Maeterlinck.
 Monna Vanna, un opéra d'Henry Février sur un livret de Maeterlinck.
 Monna Vanna, un opéra de Sergueï Rachmaninov sur un livret de Maeterlinck.
 Monna Vanna, un film allemand muet réalisé par Richard Eichberg (1922).
La Monna Vanna plus connue comme La Joconde nue, peinture du  dont un exemplaire est de Salai, élève de Léonard de Vinci.